Amnesti har flere betydninger:

 Amnesti – en kollektiv eftergivelse af straf.
 Amnesti (film) – en dansk film fra 1985.